KRM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Karanambo (Guyana)